Herrdubbel vid Australiska öppna 2022 spelades den 19 till 29 januari 2022. Thanasi Kokkinakis och Nick Kyrgios besegrade Matthew Ebden och Max Purcell i finalen med 7–5, 6–4.

Seedning

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Externa länkar 
 Officiell webbplats för tävlingarna 

Australiska öppna 2022